Plaats in Indonesië
 Sinarjaya (Mandalawangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sinarjaya (Bungbulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java